Festival international de programmes audiovisuels documentaires de Biarritz, een televisie/documentairefestival in Biarritz
 Foundation for Intelligent Physical Agents, een IT-normalisatie-instelling, geïntegreerd in 2005 in het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
 de Fipa, een volk uit Tanzania en Zambia
 het fipa, hun taal